Jaime de Borbón (1870-1931), Carlistisch pretendent
Jaime van Bourbon (1908-1975), zoon van Alfons XIII
Jaime de Bourbon de Parme, zoon van Karel Hugo van Bourbon-Parma